

Artes 
 Júlio César (Shakespeare) – tragédia de William Shakespeare
 Julius Caesar (1950) – filme estadunidense de 1950, com Charlton Heston
 Júlio César (1953) – filme estadunidense, de 1953, com Marlon Brandon
 Julius Caesar (1970) – filme britânico, de 1970, com John Gielgud e Jason Robards

História 
 Caio Júlio César – nome de várias pessoas da gente Júlia, na Roma Antiga
 Júlio César – líder militar e político romano, precursor do imperador Augusto
 Sexto Júlio César (cônsul em 157 a.C.) – cônsul em 157 a.C.
 Caio Júlio César (pretor em 92 a.C.) – patrício, líder militar e político romano, pai de Caio Júlio César
 Caio Júlio César – nome de várias pessoas da gente Júlia, na Roma Antiga
 Lúcio Júlio César (cônsul em 90 a.C.) – cônsul romano
 Sexto Júlio César – nome de várias pessoas da gente Júlia, na Roma Antiga
 Sexto Júlio César (governador da Síria) – governador romano da Síria

Futebolistas 

 Júlio César Soares Espíndola – ex-goleiro da seleção brasileira de futebol
 Júlio César de Souza Santos –  goleiro que atualmente joga pelo Red Bull Brasil
 Júlio César Coelho Moraes Júnior – ex-lateral esquerdo
 Júlio César da Silva e Souza – atacante que atualmente joga pelo Mirassol Futebol Clube

Outros 
 Júlio César Ribeiro de Sousa – inventor brasileiro, natural de Acará , Pará
 Júlio César (ator) – ator português e produtor de espetáculos no Salão Preto e Prata do Casino Estoril
 Julio Cesar Costa Lima – político cearense

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos